En el juego del billar, la tiza (o también cosmético) es un yeso comúnmente de color azul, que se extiende en el cuero de la punta del Taco para que no se estropee y sobre todo para conseguir el agarre suficiente entre el taco y la bola de billar y así poder realizar jugadas con efecto, por ejemplo para un massé.

Billar